«Циклон» — (11К69, по терминологии КБЮ «Циклон-2А») двухступенчатая жидкостная ракета-носитель лёгкого класса для вывода космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Её прототипом является боевая межконтинентальная баллистическая ракета Р-36орб. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) РН «Циклон» начались в августе 1967 года (было 8 пусков, все успешные), но в эксплуатацию она не была принята. Эксплуатация семейства РН началось с модификации РН «Циклон-2».

Спроектирована конструкторским бюро «Южное», производилась Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова (НПО «Южмаш», Днепропетровск). Система управления разработана харьковским НПО «Электроприбор».

Модификации

Циклон-2 
Первый запуск РН состоялся в 1969 году, а в 1975 году ракета была принята на вооружение. Конструкция носителя позволяет выводить космические аппараты на энергетически оптимальные круговые и эллиптические траектории.

Последний запуск ракеты-носителя «Циклон-2» состоялся 25 июня 2006 года. За время эксплуатации было осуществлено 106 пусков данного варианта ракеты, все успешные. Единственная ракета-носитель в мире с подобным результатом при более чем ста пусках.

Циклон-3 

Первый запуск трёхступенчатой РН (11К68) осуществлён в июне 1977 года. Последний, 122-й был выполнен с космодрома «Плесецк» 30 января 2009 года. 7 пусков РН «Циклон-3» были неудачными.

Стартовая масса: 187 т.
Масса выводимой полезной нагрузки: Нкр = 200 км — 3,6 т.; Нкр = 1000 км — 2,5 т.

Циклон-4 

РН «Циклон-4» является улучшенным вариантом трёхступенчатой ракеты-носителя Циклон-3.

Из-за ряда проблем, в том числе с финансированием проекта, первый старт ракеты неоднократно откладывался. Сначала он намечался на 2010 год, позже перенесён на 2013 год, затем на 2014 год, но в итоге до сих пор не состоялся.. В результате президентом Бразилии Дилмой Русефф в январе 2015 года было принято решение о прекращении участия латиноамериканской стороны в проекте.

Циклон-4М 

Совместный украино-канадский проект. После анализа требований рынка космических запусков была начата разработка ракеты-носителя среднего класса для осуществления коммерческих миссий по запускам космических аппаратов массой до 5 тонн на низкую околоземную и до 3,4 тонны на солнечно-синхронную орбиты. Ведётся проектирование ракеты-носителя, начало строительства специализированного космодрома запланировано на 2018 год.

Циклон-1М 
В апреле 2019 года КБ «Южное» объявило о разработке ракеты-носителя лёгкого класса, способной выводить полезную нагрузку массой 750 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км. Компоновка ракеты-носителя — трёхступенчатая, в качестве возможных мест запуска указывались площадки на территории Николаевской или Херсонской областей Украины.

Космические аппараты, выводившиеся «Циклонами» 
Ракета-носитель использовалась в рамках испытаний по программе ПРО (истребитель спутников). Всего в период с 1969 по 1982 год в интересах противодействия космическим объектам ракетами-носителями 11К69 были выведены три КА — мишени и 18 КА — перехватчиков. Перехват объектов обеспечивался на высоте до 1000 км.

 Коронас-Фотон — «Плесецк» 30 января 2009 года.
 Гонец-Д, Коронас-Ф
 АУОС-З-М-А-ИК
 АУОС-З-И-Э
 АУОС-З-АВ-ИК
 АУОС-З-АП-ИК
 Коронас-И
 Муссон
 Океан-Э № 1
 Океан-Э № 2
 Океан-ОЭ
 Океан-О1
 Кольцо

модификации ракет серии Р-36 
 Р-36/Р-36 орб(«орбитальная») — боеголовка выходила в космос
 Р-36М «Сатана»(15А14)
 Р-36М УТТХ «Сатана»(15А18) (по классификации НАТО: SS-18 Mod 4)
 Р-36М2 «Воевода» (15А18М) (по классификации НАТО: SS-18 Mod 5 «Satan»,SS-18 Mod 6 «Satan»)
 Р-36М3 «Икар» (проект) 

 космические ракеты :

 РН Днепр (15A18) — ракета-носитель лёгкого класса, представляющий собой конверсионное использование МБР Р-36М, подлежащих утилизации.
 РН «Циклон» — ракета-носитель созданный на базе МБР серии Р-36.
 РН Циклон-2 Создано на основе ядерной 8К69 первый пуск: 6 августа 1969 последний в 2006,последний пуск: в январе 2009 КБ"Южное"(официальнй сайт)
 РН Циклон-3 (строительство прекращено) . Создано на основе ядерной 8К69 первый пуск: 24 июня 1977 КБ"Южное"(официальнй сайт)
 РН Циклон-4 (строительство прекращено)Класс ракеты-носителя: ЛЕГКИЙ источник: КБ"Южное"(официальный сайт)
 РН Циклон-4М строится космодром в Канаде за деньги США: Постройка космодрома до 2018,Пуск ракеты до 2020 года -Класс ракеты-носителя: СРЕДНИЙ источник: КБ"Южное"(официальный сайт)'''

См. также 
 Список запусков ракет-носителей семейства «Зенит»
 РН «Маяк» — новая серия ракет на основе «Циклонов» и «Зенитов»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы Циклон-4
 Россия запустила к Солнцу научный спутник «Коронас-Фотон», vesti.ru, 30 января 2009
 История создания ракеты-носителя «Циклон»

Ракеты-носители СССР
Ракеты-носители Украины
Южмаш
Конверсионные баллистические ракеты